Content Delivery Network - termo criado em fins da década de 1990 para descrever um sistema de computadores interligados em rede através da Internet
Change detection and notification, detecção e notificação automática de mudanças em páginas da web
Convergência de Democratas de Navarra - partido político espanhol que atuava exclusivamente na Comunidade Foral de Navarra
Cidadania (partido político) - partido político brasileiro

Desambiguações de siglas